Трка на 200 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 15. и 16. августа на стадиону Лужники.

Земље учеснице 
Учествовало је 50 такмичара из 35 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих атлетичарки 2013. године пре почетка светког првенства (10. августа 2013) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+4)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 50 такмичарки је подељено у 7 група, а у полуфинале ушле су по три првопласиране из сваке групе (КВ) и три према постигнутом резултату (кв).

Ветар: Група 1: 0,0 м/с, Група 2: +0,1 м/с, Група 3: 0,0 м/с, Група 4: 0,.0 м/с, Група 5: −0,1 м/с, Група 6: +0,3 м/с, Група 7: +0,4 м/с

 Такмичарка Турменистана Јелена Рјабова завршила је као 47. у предтакмичењу, накнадно је дисквалификована јер су на допинг тесту откривени стероиди.

Полуфинале 
У финале су се квалификовале по две првопласиране из три полуфиналне групе (КВ) и две према постигнутом резултату (кв). ,

Ветар: Група 1: 0.0 м/с, Група 2: 0.0 м/с, Група 3: −0.2 м/с

 Такмичарка Украјине Јелисавета Бризгина завршила је као 11. у предтакмичењу и као 12 у полуфиналу, накнадно је дисквалификована јер су на допинг тесту откривени стероиди.

Финале 

Финале је стартовало у 21:15.,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном